Burg Westerburg ist der Name mehrerer Burgen in Deutschland:

 Burg Westerburg in Huy, Sachsen-Anhalt
 Schloss Westerburg (Westerwald) in Westerburg, Rheinland-Pfalz